Граф Арран () — несколько британских дворянских титулов:
 
 Граф Арран — титул в системе пэрства Ирландии, название которого произошло от ирландских островов Арран. 
 Граф Арран — титул в системе пэрства Шотландии, название которого произошло от шотландского острова Арран.
 Граф Арран и Кембридж — титул в системе пэрства Шотландии, заменивший титул графа Аррана в 1643 году. Является младшим титулом герцогов Гамильтонов.